Костени има више значења:

 Костени (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Костени (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Костени (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији